Decamerone (Dekameron) steht für
Decamerone, Giovanni Boccaccio
Decameron (Film), Regie: Pier Paolo Pasolini (1970)
Das bayrische Dekameron, Oskar Maria Graf 
Das Dekamerone der Verkannten, Julius Stinde 
Altdeutsches Decamerone, Wolfgang Spiewok (Hrsg.), 1989